Bentley — многозначное понятие.

Организации 
  — кинофестиваль, проводимый ежегодно 3 декабря в Канзас-Сити, штат Миссури.
 Bentley Motors — британская автомобилестроительная компания.
  — компания, производящая программные продукты для проектирования, строительства и эксплуатации инфраструктуры.
  — частный университет Бентли с совместным учебным университетом в Уолтхеме, штат Массачусетс, в 14 км к западу от Бостона, сосредоточен на бизнесе.
  — Старшая школа Бентли в Бертоне, штат Мичиган.
  — частный колледж с подготовительной дневной школой.

Музыка 
 Bentley Rhythm Ace — музыкальный дуэт сформировавшийся в конце 90-х в Бирмингеме, Англия.

Топоним 
 Антарктида
 Впадина Бентли — самая глубокая впадина на Земле, не заполненная жидкой водой.
 
 Австралия
  — южный пригород Перта, столицы Западной Австралии, в 8 км к юго-востоку от центрального делового района Перта.
 Канада
  — город в центре провинции Альберты, округ Лакомб, Канада.
 Великобритания
  — деревушка в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия.
 США

См. также 
 Бентли

Примечания